Chizuka (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Fukuoka: Chizuka (Fukuoka) (heute: Buzen)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Chizuka (Han)